Трохим Васильевич Ивлев (Трохименко) () (1880 — 1958?, в некоторых источниках отмечается 1933 год и место смерти город Сумы) — украинский актёр и певец. Известный по выступлениям в Театре Русской Беседы (1910) и Театре Николая Садовского (1911—1919).

Биография 
Артистическую деятельность начал в труппах Д. Гайдамаки и М. Ярошенко.

На приглашение И. Стадника, который приезжал в Киев в поисках наддрепрянских актеров для труппы театра «Русская беседа» в 1910 году Трохим Ивлев переехал во Львов. Там он стал довольно популярным. Американский адвокат украинского происхождения Зенон Нижанковский, который в 1910 году учился в Дрогобычской гимназии им. Франца Иосифа, и бывал на спектаклях Русского театра вспоминал: «на короткое время появился на театральном небосклоне блестящий метеор — Трохим Ивлев (бас-баритон). Его креации Мефиста в опере «Фауст» просто поражала публику драматической экспрессией и вокальным мастерством».

И уже в 1911 году он дебютирует в Киеве в Театре Николая Садовского в партии Стольника («Галька» С. Монюшко). Выступление было настолько удачным, что все поздравляли М. Садовского с ценным пополнением труппы.

О работе Трохима Ивлева в Садовского Василий Василько вспоминал следующее: «Певец — бас очень широкого диапазона, большой силы и приятного тембра... Пел и баритонны партии... Его лучшей ролью был Халява («Вий») — глубокохудожный гоголевский тип «богослова», а также Глава в «Утопленной» М. Лысенко. Иногда играл и драматические роли, например, Казака-бандуриста в пьесе Б. Гринченко «Среди бури», Облака в «Мазепе» Ю. Словацкого».

В январе 1919 года Садовский решил покинуть Киев и уехать в Винницу, где временно находилась Директория УНР. Вместе с ним среди других актеров уехал и Трофим Ивлев.

В 1920 — 1923 выступал в Винницком музыкально-драматическом театре, затем в Харьковском передвижном театре.

В 1923 — 1933 гг. — актер Артемовского украинского музыкально-драматического театра им. Артема на Донещине.

Личная жизнь 
Жена Татьяна Ивлева — украинская актриса, работала в Театре Николая Садовского хористкой, потом перешла на роли травести. Остались ее воспоминания про Трохима Васильевича.

Избранные роли

Примечания

Литература 
 Лисенко, І. М. Івлєв Трохим Васильович / І. М. Лисенко. — c. 174-175 // Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України; співголов. І. М. Дзюба. — К. : Поліграфкнига, 2001 — Т. 11: Зор — Как. — 2011
 Митці України. — Київ, 1992. с. 275;
 Пружанский А. М. Отечественные певцы. 1750–1917: Словарь. — Изд. 2-е испр. и доп., электронное. — М., 2008.
 Лисенко Іван. Словник співаків України. — Київ. 1997. с. 120.
 Ивлев Трохим Васильевич

Актёры Украины
Певцы и певицы Украины